Ruta 99 o Carretera 99 es la denominación de varias carreteras:

Estados Unidos 
 Ruta Federal 99, antigua ruta federal hoy desafectada.
 Ruta Estatal 99, en  California.

Uruguay 
 Ruta 99.

Carreteras por número